Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 20. јула до 1. августа, у две хале, капацитета 8.700 и 3.500.

Репрезенције 10 земаља су биле подељене у две групе са по пет екипа. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су играле за пласман од 5.-8. места. Петопласиране екипе су играле међусобно за 9. место.

Домаћин

Квалификације 

*  и  су замениле репрезентације Туниса и Кине које су одлучиле да се придруже САД-у у бојкоту игара.

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Утакмица за 9. место

Пласман од 5. до 8. места

Финалне утакмице

Коначни пласман

Спољашње везе 
 Коначни пласман (1964–2000)
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 1980.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1980.